Todestage () — десятый студийный альбом немецкой блэк-дэт-группы Eisregen.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Roth — вокал, лирика
 Yantit — ударные, программирование
 Lenz — гитары
 Franzi — клавишные
 West — бас

Приглашённые музыканты 
 Martin Schirenc — Guitars (Track 3)
 Frau N. Feind — Brache

Прочие 
 M. Stock — Recording, Mastering, Mixing
 Yantit — Cover art, Logo, Design
 Thomas Adorff — Photography
 Peter Pitsch — Photography

Примечания 

Альбомы Eisregen